21 шахматная олимпиада проходила с 6 по 30 июня 1974 года во Франции, в городе Ницца.

В 1974 году Международная шахматная федерация отмечала свой 50-летний юбилей. Сам факт того, что Франция стала организатором Олимпиады юбилейного года, является признанием заслуг французской федерации в развитии международного шахматного движения. Именно в Париже 50 лет назад, в 1924 году, была основана Международная шахматная федерация и организован первый в истории шахмат международный командный турнир, который стал прообразом нынешних олимпиад.

Однако XXI Олимпиада имела плохую рекламу: почти не было афиш, мало внимания уделяли турниру пресса, радио, телевидение.

Организация 
Выставочный дворец Ниццы () был переоборудован специально для проведения XXI Олимпиады. В фойе находилась импозантная кукла, ставшая символом Олимпиады в Ницце. Здесь же, в фойе, были размещены службы информации, киоск сувениров Французской шахматной федерации.

В зале разместилось много книг, картин, филателия; а также изделия известной французской фирмы «Ларди», которая получила исключительное право на изготовление шахматных комплектов для XXI Олимпиады, из дерева и стали, мрамора и слоновой кости, пластмассы и серебра. На выставке фирма демонстрировала более 80 различных моделей шахматных гарнитуров. Для филателистов были выпущены марки, открытки и конверты с эмблемой XXI Олимпиады.

Поскольку Франция после 1924 года не организовывала ни одного крупного шахматного турнира, опыта для проведения соревнования такого масштаба у организаторов (председатель оргкомитета Р. Бартоло и президент шахматной федерации Франции С. Цинзер) не доставало. Уже к открытию XXI Олимпиады появились некоторые проблемы с размещением участников. Ряд ведущих команд жили в недооборудованном отеле, расположенном далеко от игрового помещения, что создавало неудобства, потому что проблема транспорта также не была полностью решена. Следует отметить, что организаторам постепенно удалось устранить все просчеты. Единственной нерешенной проблемой осталась откровенно слабая работа пресс-центра. Спец-бюллетени турнира выходили неполными и с большим опозданием.

Турнирное помещение — огромный, прекрасно оборудованный манеж Дворца размером 93 X 150 метров, хорошо освещенный как днем, так и ночью. На одном из внутренних фронтонов зала была расположена огромная одноцветная карта мира без государственных границ с девизом ФИДЕ: «Gens una sumus». В центре была установлена большая белая ладья, у основания которой размещался капитанский мостик главного арбитра и его команды. Для каждого из восьми полуфиналов был отведен свой сектор, в котором вдоль барьеров в два ряда были расставлены доски с белым и черным креслами. Судейский аппарат пунктуально следил за тем, чтобы цвет фигур и кресел участников обязательно был одинаковым. Зрители могли свободно ходить вдоль барьеров и с достаточно близкого расстояния следить за участниками поединков. Кроме того, для зрителей были расставлены телевизоры, что демонстрировали фрагменты игры.

Регламент 
Заявки на участие поступили от 79 стран. Однако, не приехали шахматисты Индии, Перу, Парагвая и Боливии, а команда Никарагуа прибыла в составе двух человек. Никарагуанцам разрешили участвовать в четвертой предыдущей группе, но, потерпев разгромное поражение от чилийцев, они решили покинуть соревнования. Шахматисты Алжира опоздали к началу турнира и не были допущены к полуфинальным играм. Судейская коллегия после консультации с капитанами всех команд допустила алжирскую команду в последний финал Е. Следовательно, на старт XXI Олимпиады вышли команды 73 стран, среди них семь команд-дебютантов: Алжир, Иордания, Пакистан, Тринидад и Тобаго, а также Антильские, Багамские и Виргинские острова.

В связи с рекордным количеством команд-участниц, организаторы испытывали трудности по проведению турнира в отведенные 24 дней, включая церемонию открытия и закрытия. Впервые были внесены предложения провести соревнования по швейцарской системе.

Разделение команд на группы, как и на XX Олимпиаде, проводилось согласно списку, составленному на основе суммарных командных коэффициентов профессора Эло. Команды, не имеющие рейтинга ФИДЕ, занимали места по результатам Олимпиады в Скопье, остальные команды были расставлены в конце списка в алфавитном порядке. Первые восемь команд в списке выглядели следующим образом:

 СССР (1);
 США (3);
 Югославия (2);
 Венгрия (6);
 ФРГ (7);
 Чехословакия (9);
 Болгария (4);
 Аргентина (14).
(В скобках указаны места, которые заняли команды на XXI Олимпиаде.)

После того как список был составлен, команды поделили на полуфинальные группы, затем состоялась жеребьевка полуфиналов.

Составы команд

Финал «А» 
СССР

Карпов, Корчной, Спасский, Петросян, Таль, Г. Кузьмин

Югославия

Глигорич, Любоевич, Ивков, Планинц, Велимирович, Парма

США

Кавалек, Р. Бирн, Браун, Решевский, Ломбарди, Тарджан

Болгария

Радулов, Падевский, Трингов, Л. Попов, Спасов, Киров

Нидерланды

Тимман, Доннер, Сосонко, Рее, Энклаар, Куйперс

Венгрия

Портиш, Билек, Чом, Рибли, Форинтош, Сакс

ФРГ

Шмид, Унцикер, Пфлегер, Хехт, Дюбалль, Кестлер

Румыния

Георгиу, Чокылтя, Гицеску, Гиздаву, Партош, Мир. Павлов

Чехословакия

Горт, Янса, Филип, Пршибыл, Плахетка, Лехтинский

Англия

Хартстон, Кин, Пенроуз, Уайтли, Стин, Маркленд

Филиппины

Э. Торре, Кардосо, Наранья, Балинас, Лонток, Бордонада

Испания

Помар, Торан, Кальво, Бельон, Визьер, Санс

Швеция

Андерссон, Орнстейн, Янссон, Лильедаль, Удденфельдт, О. Киннмарк

Аргентина

Кинтерос, Сангинетти, Найдорф, Рубинетти, Сметан, Дебарнот

Финляндия

Вестеринен, Поутиайнен, Ю. Рантанен, Хурме, Веняляйнен, Раасте

Уэльс

А. Уильямс, Хатчингс, И. Джонс, Дж. Купер, Салли, Тревельян

Финал «B»

Израиль 
Либерзон, Крайдман, Черняк, Ш. Каган, Блейман, Радашкович

Австрия 
Робач, Дюкштейн, Прамесхубер, Янечек, Рёрль, Штоппель

Италия 
Мариотти, Татаи, Б. Тот, Косулич, Дзикики, Каппелло

Финал «C»

Австралия 
Джеймисон, М. Фуллер, Шоу, Вудхэмс, Поуп, С. Пурди

Иран 
Харанди, Шариф, Ширази, Савадкухи, Шахсавар, Сафарзаде

Бразилия 
Мекинг, Э. Камара, ван Римсдейк, Сегал, Нобрега, П. Тот

Полуфиналы

Группа А 
 М — место в итоговой турнирной таблице
 Очки — сумма набранных очков всеми шахматистами (1 за победу шахматиста, ½ за ничью, 0 — за поражение);
 КО — неофициальные командные очки (КПоб — победа команды, КНич — ничья, КПор — поражение), набранные всей командой (2 за победу команды, 1 — ничья, 0 — поражение).

Группа В

Группа С

Группа D 

Команда Никарагуа прибыла в составе двух игроков. По мнению Б.Турова (автора книги о Шахматных Олимпиадах), шахматная федерация Никарагуа перепутала условия мужских и женских Олимпиад. Когда выяснилось, что пополнение (хотя бы ещё два игрока) не прибудет, команда снялась с розыгрыша.

Группа Е

Группа F

Группа G 
Команда Франции, закончившая полуфинал четвертой, вышла таким образом в финал В — что было большим успехом молодой команды, особенно после скромного 48-го места в Скопье.

Группа Н

Финалы 
Явным фаворитом турнира была команда СССР. Не в лучшей форме была команда Венгрии; американцы приехали без чемпиона мира Фишера. Теоретически составить конкуренцию Советам могли лишь югославы. В итоге советские шахматисты победили с подавляющим перевесом, не проиграв не только ни в одном матче, но и ни в одной партии (во второй раз за историю Олимпиад).

Финал А

Финал В 
В финале В борьба за победу шла в основном между шахматистами Австрии и Израиля. На финише более удачно сыграла команда Израиля.

Матч Израиль - Тунис не игрался. Результат был определён по системе коэффициентов Эло.

Финал С 

На Конгрессе ФИДЕ ЮАР была отстранена от соревнований, проводимых ФИДЕ. Команда ЮАР за три туда до окончания Олимпиады уехала из Ниццы, место ей не присуждено, результаты аннулированы.

Финал D 
В финале D с большим преимуществом победила команда Пакистана, один из дебютантов XXI Олимпиады. Неожиданно высокий результат — лучший на 2-й доске — показал пакистанец Фарук (16,5 из 21).

Финал E 

Сборные Ирака и Алжира отказались играть с командой расистской в то время Родезии; результаты матчей были определены по системе коэффициентов Эло.

Индивидуальные результаты 
 Доска 1:  Анатолий Карпов 12 / 14 = 85,7 %
 Доска 2:  Андреас Дюкштейн 10 / 12 = 83,3 %
 Доска 3:  Борис Спасский 11 / 15 = 73,3 %
 Доска 4:  Тигран Петросян 12½ / 14 = 89,3 %
 1-я резервная:  Михаил Таль 11½ / 15 = 76,7 %
 2-я резервная:  Джеймс Тарджан и  Франсискус Куйперс 11 / 13 = 84,6 %

Закрытие 
30 июня состоялось торжественное закрытие XXI Олимпиады. После официальной части прошла церемония награждения победителей. Капитану сборной СССР был вручен золотой Кубок ФИДЕ, а членам команды — золотые медали. Команда СССР получила также специальный приз, установленный президентом Франции Валери Жискаром д’Эстеном для победителя Олимпиады в Ницце. Серебряные и бронзовые медали достались командам Югославии и США. Олимпиада закончилась торжественным заседанием, посвященным 50-летию ФИДЕ. На нем были вручены 450 памятных медалей ведущим шахматистам и деятелям ФИДЕ (50 золотых, 80 серебряных и 320 бронзовых).

Источники 
 
 OlimpBase 

Шахматные олимпиады
1974 год в шахматах
Шахматы во Франции
Международные спортивные соревнования в Ницце
Спорт во Франции в 1974 году
Июнь 1974 года